Stark County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Stark County, Illinois
 Stark County, North Dakota
 Stark County, Ohio